Le Veldorn est un pays fictif de Féérune appartenant au monde de campagne des Royaumes oubliés, pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Surnommé la Terre ou le Pays des Monstres, le Veldorn n'est pas à proprement parler un pays, mais plutôt une région, car elle n'abrite aucun nation civilisée. Tout comme la péninsule de Var le Doré, il regorge de créatures.

On trouve encore quelques petits bastions humains (la plupart étant dirigée par des bandits ou des guildes de criminels sans foi ni loi), mais l'endroit est infestée de monstres dangereux.

Géographie

Il s'agit du prolongement du Shaar, des plaines sans fin, séparé du Shaar Oriental par le Sharawood. Le Veldorn se situe au nord de la Langue de Lion, la rivière marquant la bordure nord de l'Estagund. La limite est, quant à elle, se situe au niveau de la Forêt Aerilpar, jungle dense aussi appelée la Forêt des Arbres Sombres.

Histoire

En -241 CV, les tribus humaines de la région s'unirent et proclamèrent la naissance de leur royaume, le Veldorn. Vingt ans plus tard, les représentants des tribus s'allièrent avec le Durpar pour profiter de leur commerce florissant.

En 48 CV, le Veldorn se tourna vers un nouveau partenaire commercial, le Mulhorande. Cela ne dura pas, car la région fut très vite envahi par des tribus de beholders descendant des montagnes. Les grandes villes humaines furent rasées et la population réduite en esclavage. Le Veldorn humain chuta en 147 CV. Le Durpar passa le siècle suivant à consolider ses frontières et empêcher les monstres de déborder.
En 245 CV, la dernière ville humaine, Vaelen, fut prise et détruite par des lycanthropes. Les colons humains survivants se réfugièrent au Durpar.

La région connut 800 années de chaos et de lutte tribale entre les monstres, jusqu'à ce que l'arrivée de Saed le Vampire, s'installant dans les ruines de Vaelen, ne provoque un équilibre de puissance. Le Durpar et l'Estagund en profitèrent pour sceller définitivement leurs frontières.

En 1281 CV, l'armée du Durpar tenta de conquérir le Veldorn mais rebroussa chemin au bout de 3 jours, attaquée de toutes parts par des groupes de monstres.

Gouvernement

Il n'existe aucun gouvernement. La région est divisée en petits territoires appartenant à une tribu de géants des collines par-ci, des familles de beholders par là... Les plus puissantes créatures sont une paire de dragons, tenus en respect par le Durpar et l'Estagund voisins.

Les forces en puissance s'équilibrent et empêchent toute tentative de prise du pouvoir.

Cités importantes
 Old Vaelen, cité en ruine, complètement abandonnée par les humains dont les sous-sols abritent un seigneur vampire, servi par de nombreuses créatures.
 Assur, cité en ruine, reprise aux tyrannoeils par les humains.

Langues
Les langues parlées sont celles des humanoides qui peuplent l'endroit, comme le dialecte des géants des collines.

Région des Royaumes oubliés

en:List of Forgotten Realms nations#Veldorn